Carl Wester kan syfta på bland andra:

* Carl Wester (1810–1861), svensk justitieombudsman
 Carl Wester (1847–1917), svensk militär (överste)
 Carl Wester (1862–1933), svensk advokat och kommunpolitiker

Se även 
 Karl Wester (1871–1951), svensk sjömilitär (konteramiral)